Il termine Llanfair (Che in gallese sta per Chiesa di Santa Maria) può riferirsi alle seguenti località del Galles (Regno Unito):

Llanfair – Villaggio della contea di Ceredigion
Llanfair – Villaggio della contea del Gwynedd
Llanfair – Villaggio della contea di Vale of Glamorgan
Llanfair-ar-y-bryn – Villaggio della contea del Carmarthenshire
Llanfair Caereinion – Villaggio della contea di Powys
Llanfair Clydogau – Villaggio della contea di Ceredigion
Llanfair Dyffryn Clwyd –  Villaggio della contea del Denbighshire (Galles, Regno Unito)
Llanfair-is-gaer – Villaggio della contea del Gwynedd
Llanfairfechan – Comune del distretto di Conwy
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – Comune della contea di Anglesey 
Llanfair Talhaearn – Villaggio del distretto di Conwy
Llanfair-ym-Muallt (Builth Wells in inglese) – Comune della contea di Powys
Llanfair-yng-Nghornwy – Villaggio della contea di Anglesey
Llanfair yn Neubwll – Villaggio della contea di Anglesey

Note